Opel har flere betydninger:
 Opel − en tysk bilfabrikant
 Opel (familie) − en tysk familie
 Opel (efternavn) − et tysk efternavn
 Opel (bjerg) − et 650 meter højt bjerg i Soonwald, Rheinland-Pfalz, Tyskland
 Opel (album) – et album af Syd Barrett
 OPEL Networks – en tidligere australsk telekommunikationsudbyder